Racovitziella är ett släkte av svampar. Racovitziella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Racovitziella